Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 228001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 23 października 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

228001-228100

228101-228200

228201-228300

228301-228400

228401-228500

228501-228600

228601-228700

228701-228800

228801-228900

228901-229000

Przypisy 

Lista planetoid 228001-229000